John Layfield (theoloog) (1563-1617), Brits theoloog
John Layfield (worstelaar) (1966), Amerikaans worstelaar